Příjmení Eminger nese více osobností:

 Dana Emingerová (* 1961) – česká novinářka, spisovatelka, redaktorka
 Eva Emingerová (* 1963) – československá reprezentantka ve volejbalu a jazzová zpěvačka
 Helena Emingerová (1858–1943) – česká ilustrátorka, grafička a malířka
 Jaroslav Eminger (1886–1964) – československý generál
 Kateřina Emingerová (1856–1934) – česká spisovatelka, klavíristka, skladatelka a pedagožka
 Steve Eminger (* 1983) – kanadský hokejový obránce
 Vladimír Eminger (* 1992) – český lední hokejista